Stechow ist:

der Ortsname 
 Stechow (Stechow-Ferchesar), ein Ortsteil von Stechow-Ferchesar, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Stechow (Walkendorf), ein Ortsteil von Walkendorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

der Name des märkischen Adelsgeschlechts von Stechow, siehe Stechow (Adelsgeschlecht)

der Familienname von
 Andreas von Stechow (1943–2013) deutscher Diplomat
 Berthold Stechow (1865–1941), deutscher Konteradmiral
 Dietrich von Stechow († 1472), als Dietrich IV. Bischof von Brandenburg
 Eberhard Stechow (1883–1959), deutscher Zoologe
 Franz Stechow (1879–1929), deutscher Lagerhalter und Politiker
 Frederike von Stechow (1967–2009), deutsche Schauspielerin

 Friedrich Edmund Stechow (1828–1888), deutscher Reichsgerichtsrat
 Hans-Christian von Stechow (* 1937), Oberst der Bundeswehr, Delegierter der Bundesrepublik Deutschland bei der OSZE

 Jost Friedrich Ludwig von Stechow (1719–1760), preußischer Oberstleutnant
 Walther Stechow (1852–1927), deutscher Generaloberarzt
 Wolfgang Stechow (1896–1974), deutsch-US-amerikanischer Kunsthistoriker